Otte Brahe er navnet på flere personer:

 Otte Thygesen Brahe (1518-1571) til Knudstrup og Elved – dansk rigsråd
 Otte Steensen Brahe (1578–1651) til Næsbyholm – dansk godsejer
 Otte Axelsen Brahe (1579-1611) til Elved – dansk godsejer
 Otte Pedersen Brahe (1582-1642) til Krogholm og Torbenfeldt – dansk godsejer